

Prénom 
Felipe est un prénom, porté notamment par :
 Felipe VI (né en 1968), roi d'Espagne
 Felipe Calderón (né en 1962), homme politique mexicain
 Felipe Garcia (né en 1990), footballeur brésilien
 Felipe González, homme politique espagnol
 Felipe Massa, pilote automobile
 Felipe Melo (né en 1983),  joueur de football brésilien 
 Felipe Saad (né en 1983), joueur de football brésilien

Prénom utilisé comme pseudonyme 
 Felipe (1965-), Felipe Miñambres, footballeur espagnol
 Felipe (1977-), Felipe Jorge Loureiro, footballeur brésilien
 Felipe (1984-), Felipe Dias da Silva dal Belo, footballeur brésilien
 Felipe (1987-), Felipe Trevizan Martins, footballeur brésilien
 Felipe (1989-), Felipe Augusto de Almeida Monteiro, footballeur brésilien
 Felipe (1990-), Felipe de Oliveira Silva, footballeur brésilien
 Felipe (1990-), Felipe Campanholi Martins, footballeur brésilien

Patronyme 

 León Felipe (né en 1884), poète espagnol
 Marcelo Felipe (né en 1990), coureur cycliste phillipin

Voir aussi 

 
 Unión San Felipe, club chilien

Homonymie de prénom